Ujung (Bali), plaats op het Indonesische eiland Bali in de gelijknamige provincie.
 Ujung (Kluet Selatan), plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh, Indonesië.
 Ujung (Singkil), plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh, Indonesië.